Jméno a příjmení Franz Klein má více nositelů:

 Franz Klein (ministr) – rakousko-uherský právní teoretik a politik, předlitavský ministr spravedlnosti, 1854–1926
 Franz Klein (podnikatel) – rakouský a moravský stavební podnikatel z rodu Kleinů, 1800–1855
 Franz II. Klein – rakouský a moravský stavební podnikatel z rodu Kleinů, 1825–1882
 Franz III. Klein – rakouský a moravský stavební podnikatel z rodu Kleinů, 1851–1930
 Franz Eugen Klein – rakouský hudební skladatel a dirigent, 1912–1944